Firlej peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Firlej, un village
dans la voïvodie de Lublin
 Firlej, une gmina rurale du powiat de Lubartów
 Firlej, un village, chef-lieu de la gmina de même nom

Patronyme